Le Tournoi de Chine de rugby à sept 2002 (anglais : China rugby sevens 2002) est la  étape la saison 2001-2002 du IRB Sevens World Series. Elle se déroule les 16 et  au Chaoyang Sports Centre à Pékin, en Chine.
La victoire finale revient à l'équipe de Nouvelle-Zélande, battant en finale l'équipe d'Afrique du Sud sur le score de 41 à 14.

Équipes participantes 
Seize équipes participent au tournoi :

Phase de poules

Poule A 

|}

Poule B 

|}

Poule C 

|}

Poule D 

|}

Phase finale 
Résultats de la phase finale

Tournois principaux

Cup

Bowl

Matchs de classement

Plate

Shield

Bilan 

 Statistiques sportives
 Meilleur marqueur du tournoi :
 Meilleur réalisateur du tournoi :

 Affluences

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 IRB Sevens World Series
 Tournoi de Chine de rugby à sept

Lien externe 

2002
Chine
Sport en mars 2002